Meyen ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Meyen (1812–1870), deutscher Publizist 
 Franz Julius Ferdinand Meyen (1804–1840), deutscher Mediziner, Botaniker
 Fritz Meyen (1902–1974), deutscher Skandinavist und Bibliothekar
 Gertrud Meyen (1919–2012), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Harry Meyen (eigentlich Harald Haubenstock; 1924–1979), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Johann Jacob Meyen (1731–1797), deutscher Mathematiker und lateinisch schreibender Dichter
 Michael Meyen (* 1967), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Sergei Wiktorowitsch Meyen (1935–1987), sowjetischer Botaniker, Paläontologe, Geologe

Siehe auch:
 Meyenn
 Meyhen
 Mayen (Begriffsklärung)
 Meien
 Maien